Claude Nigon (1928-1994), un escrimeur français
 Victor Nigon (1920-2015), un zoologiste français